Церковь Святой Марии () — протестантская церковь в городе Галле, земля Саксония-Анхальт; расположенная на рыночной площади и известная также как Маркткирхе (), церковь является самой новой из средневековых церквей города — и одним из самых важных памятников архитектуры в стиле поздней готики в Центральной Германии; была построена между 1529 и 1554 годами.

История и описание

См. также

Примечания

Литература 
 Franz Jäger (Hrsg.): Kirche in der Zeitenwende. Die Marktkirche Unser Lieben Frauen zu Halle in Spätmittelalter und Reformationszeit. Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 2014, ISBN 978-3-95462-123-1. (= Forschungen zur hallischen Stadtgeschichte, Band 20.)
 Reinhard Rüger: Die Marktkirche Unser Lieben Frauen zu Halle. Deutscher Kunstverlag, München/Berlin 2006, ISBN 3-422-02028-4.
 Achim Todenhöfer: Steinernes Gotteslob. Die mittelalterlichen Kirchen der Stadt Halle. In: Geschichte der Stadt Halle, Bd. 1, Halle im Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Mitteldeutscher Verlag, Halle 2006, ISBN 978-3-89812-512-3, S. 207—226.
 Peggy Grötschel; Matthias Behne: Die Kirchen der Stadt Halle. Mitteldeutscher Verlag, Halle 2006, ISBN 3-89812-352-9.
 Sabine Kramer; Karsten Eisenmenger (Hrsg.): Die Marktkirche Unser Lieben Frauen zu Halle. Stekovics, Halle 2004, ISBN 3-89923-071-X.
 Holger Brülls; Thomas Dietsch: Architekturführer Halle an der Saale. Dietrich Reimer, Berlin 2000, ISBN 3-496-01202-1.
 Ute Bednarz; Folkhard Cremer; Hans-Joachim Krause: Dehio — Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt II. Regierungsbezirke Dessau und Halle. Deutscher Kunstverlag, München/Berlin 1999, ISBN 3-422-03065-4.

Ссылки 
 
 

Церкви Галле
Храмы, построенные в XVI веке
Здания и сооружения, заложенные в 1529 году
Здания и сооружения, построенные в 1554 году